Vaishali (stad) of Vesali, de hoofdstad van de Licchavis uit de Indische oudheid, in de huidige Indiase staat Bihar
Vaishali (district), een district in de Indiase staat Bihar